Mount Parker ist der Name folgender Berge:
* Mount Parker (Antarktika), ostantarktisches Viktorialand
 Mount Parker (Hongkong), China
 Mount Parker (British Columbia), Kanada
 Mount Parker (Nunavut), Kanada
 Mount Parker Hynes (Nova Scotia), Kanada
 Mount Parker (Southland) auf der Südinsel von Neuseeland
 Mount Parker Vulkan auf den Philippinen, siehe Parker (Vulkan)
 Mount Parker (Alaska), Vereinigte Staaten
 Mount Parker (New Hampshire), Vereinigte Staaten